

Biografia 

Forte di una trentennale esperienza lavorativa come rappresentante commerciali di alcuni dei più importanti brand del settore audiovisivo, dal 2014 è direttore del MicroSalon Italia, la più importante esposizione, in Italia, di macchine da presa, luci di scena e materiali di ripresa in genere, organizzata in contesti prestigiosi quali il Centro Sperimentale di Cinematografia o la Basilica Aemilia di Cinecittà. Come produttore ha realizzato il cortometraggio Cinecittà Dreams, omaggio agli studios diretto dal maestro della fotografia Daniele Nannuzzi, e i documentari Oltre il giardino, dedicato alla figura di Lino Capolicchio, e Dove nasce una stella, incentrato su Marcello Mastroianni e sul rapporto con la città natale Fontana Liri; è stato inoltre consulente tecnico per l'acclamato documentario La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko, e production manager di uno speciale della BBC su Franco Zeffirelli.

Note

Collegamenti esterni